Закапетлајо има више значења:

 Закапетлајо (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Закапетлајо (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Закапетлајо (Тампакан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику